Russenberg steht für:
 Russenberg (Kiel), Berg in Kiel

Russenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Russenberg († 1457), deutscher  Kaufmann und Lübecker Ratsherr

Siehe auch:
 Rusenberg
 Russenberger